Хомяк и Хомяки — многозначное понятие:

 Хомяки — подсемейство грызунов семейства хомяковых.

Топоним 
 Хомяки — деревня в Свечинском районе Кировской области России.
 Хомяки — деревня в Одинцовском районе Московской области России.
 Хомяки — деревня в Демидовском районе Смоленской области России.
 Хомяк — гора в юго-восточной части Горган, Украина.
Хомяки — до 1964 г. название деревни Малиновка в Унинском районе Кировской области.
Хомяки — до 1964 г. название деревни Коньково в Балезинском районе Удмуртии.

Фамилия 
 Хомяк, Виктор Борисович (1958—2014) — активист Евромайдана. Герой Украины.
 Хомяк, Екатерина Петровна (род. 1922) — советская актриса.
 Богачевская-Хомяк, Марта Даниловна (род. 1938) — советский и американский историк, исследователь украинского женского движения, общественный деятель.

Разное 
 ПБФ «Хомяк» — советский противогаз для ВДВ, имеющий обтекаемую форму, с внутренним размещением фильтров. Название получил за «щёки», в которых находились фильтры.
 Сетевые хомячки — метафора, применяемая для обозначения особого типа пользователей, при оценке информации опирающихся на эмоции, а не на факты.

См. также 
 Хомяков
 Хомяково

Примечания